Statistika Maltese Premier League v sezoně 1951/52.

Přehled 

Hrálo osm týmů, šampionem se stal tým Floriana FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1951
Fotbal v Evropě v roce 1952